2 pułk artylerii polowej Armii Polskiej we Włoszech
 2 pułk artylerii polowej Armii gen. Hallera
 2 pułk artylerii polowej Legionów